Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2016 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2016. De races werden verreden op 1 en 2 oktober 2016 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2016
Magny-Cours